Meiners ist der Familienname folgender Personen: 

 Antonia Meiners (* 1943), deutsche Kulturwissenschaftlerin, Autorin und Lektorin 
 Christoph Meiners (1747–1810), deutscher Philosoph
 Eduard Meiners (1691–1752), deutscher reformierter Theologe, Kirchengeschichtsschreiber und Prediger in verschiedenen Gemeinden Ostfrieslands
 Ernst Meiners (1893–1959), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor
 Heinrich Meiners (1902–1980), deutscher Politiker
 Heinz Meiners (* 1944), deutscher Fußballspieler 
 Hermann Meiners (* 1935), deutscher Physiker, zahnärztlicher Werkstoffkundler und  Hochschullehrer
 Janna Meiners (* 1981), deutsche Faustballerin, siehe Janna Köhrmann
 Josef Meiners (1931–2020), deutscher Landrat und Kommunalpolitiker
 Jörn Meiners (* 1973), deutscher Ju-Jutsuka
 Maarten Meiners (* 1992), niederländischer Skirennläufer
 Meike Meiners (* 1961), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Piet Meiners (1857–1903), niederländischer Maler, Radierer, Zeichner und Aquarellist
 Uwe Meiners (* 1952), deutscher Volkskundler
 Werner Meiners (* 1946), deutscher Pädagoge, Historiker und Autor
Siehe auch:
 Meiner
 Myners